Vuelta a San Juan 2017 var den 35. udgave af det argentinske landevejscykelløb i provinsen San Juan. Løbet foregik i perioden 23. til 29. januar 2017. Løbet var en del af UCI America Tour 2017 og var i kategorien 2.1. Den samlede vinder af løbet blev Bauke Mollema fra .

Hold

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape

7. etape

Trøjernes fordeling gennem løbet

Resultater

Referencer

Eksterne henvisninger 

 
 

2017
Cykelløb i 2017